Ascaloptynx oligocenicus  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых из рода Ascaloptynx семейства аскалафы (Ascalaphidae). Обнаружены в олигоценовых отложениях Европы. Франция.
Вместе с другими ископаемыми видами аскалафов, такими как Ululodes paleonesia, Borgia proavus, Mesascalaphus yangi, Neadelphus protae, Prosuhpalacsa biamoensis, Ricartus edwardsi и Amoea electrodominicana, являются одними из древнейших представителей Ascalaphidae, что было показано в ходе последней ревизии палеофауны группы в 2007 году американскими палеоэнтомологами Майклом Энджелом (Engel M.) и Дэвидом Гримальди (Grimaldi D. A.).

Примечания

Литература 
 MacLeod, E. G. 1970. The Neuroptera of the Baltic amber. I. Ascalaphidae, Nymphidae, and Psychopsidae. Psyche 77:147—180.

Ссылки 
 Ascalaphidae на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Ascalaphidae на сайте Biolib.cz 
 Oswald, J.D. (2007). Amoea electrodominicana на сайте. Neuropterida Species of the World. Version 2.0.. Retrieved 1 October 2010.

Вымершие аскалафы
Фоссилии, описанные в 1990 году
Насекомые олигоцена
Фоссилии из олигоценовых отложений Франции